Niemcy:
 Hilgert – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Markus Hilgert – niemiecki orientalista
 Wilfried Hilgert – niemiecki przedsiębiorca